«Rollin’ Stone» — песня Мадди Уотерса 1948 года.

В 2000 году сингл Мадди Уотерса с песней «Rollin’ Stone» (вышедший в 1950 году на лейбле Chess Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Rollin’ Stone» в исполнении Мадди Уотерса на 459 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 465 месте.

Кроме того, песня «Rollin’ Stone» в исполнении Мадди Уотерса вместе с ещё тремя его песнями, — «Got My Mojo Working», «Hoochie Coochie Man» и «Mannish Boy», — входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.
По этой песне была названа группа Rolling Stones.

Примечания 

Песни 1950 года
Песни Мадди Уотерса
Синглы Chess Records
Зал славы «Грэмми»
Блюзовые песни